Иван Ященко:
 Ященко, Иван Валерьевич (род. 1968) — математик, директор МЦНМО, директор Центра Педагогического Мастерства, зампред оргкомитета Московской математической олимпиады.
 Ященко, Иван Иванович (1908—1970) — проходчик шахты «Центрально-Заводская» треста «Сталиншахтовосставновление», Герой Социалистического Труда.
 Ященко, Иван Григорьевич (1918—1998) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Примечания